Сборная всех звёзд АБА () — символическая команда, составленная из лучших игроков Американской баскетбольной ассоциации (АБА), которая выбиралась с сезона 1967/1968 годов по первенство 1975/1976 годов. Состав её определялся голосованием, которое проводилось специальной комиссией, состоящей из спортивных обозревателей и комментаторов. Команда состояла из двух пятёрок игроков, первой и второй — всего из десяти человек. Голосование по определению лучших происходило следующим образом: каждый голосующий называл свою сборную из десяти человек; за попадание в первую пятёрку игрок получал пять баллов, а во вторую пятёрку — три балла. В зависимости от количества набранных баллов игроки попадали в первую или вторую команду. При равенстве баллов у игроков, претендующих на 5-ю позицию в первой или второй сборной, оба включались либо в первую, либо во вторую сборную соответственно, поэтому в сезоне 1970/1971 годов вторая команда состояла из шести человек.

Лидером по количеству включений в сборную является сразу четыре игрока: Артис Гилмор, Джулиус Ирвинг, Мел Дэниелс и Дэн Иссл, которые выбирались в неё по пять раз. Тот же Артис Гилмор, Рик Бэрри, Ларри Джонс, Джимми Джонс и Конни Хокинс включались исключительно в первую сборную всех звёзд АБА. Рик Бэрри, Мэк Кэлвин, Донни Фримен и Луи Дампьер включалась в сборную всех звёзд по четыре раза, а Роджер Браун, Ларри Джонс, Джимми Джонс, Ральф Симпсон и Джордж Макгиннис — по 3 раза. Сразу же тринадцать баскетболистов, включённые в сборную всех звёзд, позднее были включены в баскетбольный Зал славы: Артис Гилмор, Джулиус Ирвинг, Мел Дэниелс, Рик Бэрри, Конни Хокинс, Дэн Иссл, Джордж Макгиннис, Роджер Браун, Луи Дампьер, Джордж Гервин, Спенсер Хейвуд, Билли Каннингем и Зелмо Бити. В сборную всех звёзд АБА включался всего лишь один иностранный баскетболист, центровой из Голландии Свен Нэйтер.

Победители

По количеству включений 
В таблице указаны игроки, которые как минимум 2 раза включались в сборную всех звёзд АБА.

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды АБА
Появились в 1968 году в США
Исчезли в 1976 году